OMX Helsinki 25 — ключевой фондовый индекс Финляндии. В него входит 25 компаний, чьи акции являются наиболее ликвидными на Фондовой бирже Хельсинки.

Компоненты индекса 
В индекс входят следующие компании (по состоянию на 12 сентября 2016 года):

Ссылки 
 Информация об индексе на официальном сайте биржи

Европейские фондовые индексы
Экономика Финляндии